Рапо́нтикум, также Левзе́я, Стеммака́нта, Большеголо́вник, Горча́к () — род цветковых растений семейства .

Ботаническое описание 
Многолетние корневищные травянистые растения с неветвящимися продольно ребристыми стеблями (иногда бесстебельные), расширяющимися под корзинками. Листья расположены по стеблю супротивно, с мелкозубчатым краем, голые или покрытые рассеянным коротким жёстким опушением.

Корзинки крупные, многоцветковые, с одноцветными цветками. Обёртка шаровидная, яйцевидная или продолговатая, многорядная, из черепитчато налегающих друг на друга кожистых листочков: наружные листочки короткие, яйцевидные, эллиптические или узкотреугольные, с перепончатой каймой; средние постепенно увеличивающиеся в размере, продолговато-яйцевидные или эллиптические, с ланцетными до почти округлых плёнчатыми или перепончатыми придатками; внутренние наиболее узкие и длинные, со сходными придатками. Цветки трубчатые, обоеполые, с розоватым, пурпурным или светло-жёлтым венчиком с 5 линейными лопастями.

Семянки продолговатой или обратнояйцевидной формы, четырёхгранные, с многорядным хохолком из шиловидных короткоперистых щетинок.

Ареал 
Представители рода распространены в тропических регионах Старого Света — от Атлантической Европы до берега Тихого океана, один вид — в Австралии.

Систематика

Синонимы

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 23 вида
.

Примечания

Литература 
 

Чертополоховые
Флора Евразии
Флора Австралии